Subphauloppia är ett släkte av kvalster. Subphauloppia ingår i familjen Oribatulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Subphauloppia